Дивізія А 1977—1978 — 60-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдев'яте здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб КС Університатя (Крайова) взяв участь у Кубку кубків 1978—1979 як переможець Кубку Румунії 1977—1978.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1977—1978
Румунія
Румунія
1977 у румунському спорті
1978 у румунському спорті